Football League Championship 2004/2005 var den trettonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

West Ham United kvalificerade sig för Premier League 2005/2006

Referenser 
 Rsssf.com

2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005